Il doppio del torneo di tennis Azores Challenger 1996, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Marcus Hilpert e Christian Saceanu che hanno battuto in finale Jamie Delgado e Charlie Singer 6-7, 6-2, 6-4.

Teste di serie 

 Emanuel Couto /  Nuno Marques (semifinali)
 Noam Behr /  Nicola Bruno (quarti di finale)

 Mosè Navarra /  Chris Wilkinson (semifinali)
 Joan Balcells /  Jairo Velasco, Jr. (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Azores Challenger 1996